La Coppa Davis 1983 è stata la 72ª edizione del massimo torneo riservato alle nazionali maschili di tennis. Vi hanno partecipato 59 nazioni: 16 nel Gruppo Mondiale, 25 nella zona europea, 10 nella zona dell'est e 8 della zona americana. Nella finale disputata dal 26 al 28 dicembre al Kooyong Stadium di Melbourne in Australia, l'Australia ha battuto la Svezia.

Gruppo Mondiale

Tabellone

Finale

Qualificazioni al Gruppo Mondiale

Date: 30 settembre - 2 ottobre

Regno Unito, Danimarca, Stati Uniti e Cecoslovacchia rimangono nel Gruppo Mondiale della Coppa Davis 1984.
Cile (AME), Indonesia (EAS), Irlanda (EUR) ed Unione Sovietica (EUR) retrocesse nei gironi dei gruppi zonali della Coppa Davis 1984.

Zona Americana

Squadre partecipanti
 
 
 
 
  — promossa al Gruppo Mondiale della Coppa Davis 1984

Zona dell'est

Squadre partecipanti
 
 
 
 
 
  — promossa al Gruppo Mondiale della Coppa Davis 1984

Zona Europea

Zona A
Squadre partecipanti
 
 
  — promossa al Gruppo Mondiale della Coppa Davis 1984

Zona B
Squadre partecipanti
 
 
 
 
  — promossa al Gruppo Mondiale della Coppa Davis 1984

Collegamenti esterni

Tennis nel 1983
 1983